CPLT steht als Abkürzung für:

 Camino, Placerville and Lake Tahoe Railroad, eine ehemalige US-amerikanische Class-III-Eisenbahnlinie in Kalifornien, Vereinigte Staaten (1903–1986)
 Cisco Photonics Local Terminal, eine Netzwerkapplikation der Firma Cisco Systems
 Collaborative Professional Learning Team, der Zusammenschluss einer Gruppe von Personen mit dem Ziel des intensiven Lernens 
 Cold Proof Load Test Facility, eine Testeinrichtung für Flugzeuge auf der McClellan Air Force Base in Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Copilot, siehe Erster Offizier (Luftfahrt)

cplt. steht als Abkürzung für:

 complete,  für ‚komplett‘, ‚lückenlos‘, ‚vollständig‘, ‚total‘

Abkürzung